Kwas aminopentanowy (kwas aminowalerianowy) to związek organiczny z grupy aminokwasów o wzorze C5H11NO2. Istnieją dwa izomery kwasu aminopentanowego:
 kwas δ-aminowalerianowy (lub kwas 5-aminopentanowy)
 kwas α-aminowalerianowy (lub kwas 2-aminopentanowy)